Ibra kan avse

 Ibra – smeknamn på svensk fotbollsspelare, se Zlatan Ibrahimović
 IBRA Media – en del av Svensk Pingstmission
 IBRA-kören – en svensk sångkör
 Ibra Charles Blackwood (1878–1936), en amerikansk demokratisk politiker
 Ibra (stad) – en stad i Oman